Variations pour orchestre peut désigner :
 Variations pour orchestre, op. 31 d'Arnold Schönberg
 Variations pour orchestre de Luigi Dallapiccola
 Variations pour orchestre, op. 30 d'Anton Webern
 Variations pour orchestre de Geoffrey Grey

Voir aussi